Bei Maos handelt es sich um 
 das Anfangswort eines Liedes, siehe dazu Maos Zur
 die limburgische Bezeichnung für den Fluss Maas, siehe dazu Maas
 den Musiker Thomas Maos, siehe dazu Thomas Maos